«АСКАП» (, , ) — радиоинтерферометр в обсерватории «» на западе Австралии. Представляет собой комплекс из 36 антенн диаметром 12 метров каждая, объединённых в один интерферометр.

Официально «АСКАП» вступил в строй 5 октября 2012 года.

Инструмент принадлежит австралийскому государственному учреждению CSIRO.

Представляет собой первую фазу в строительстве крупнейшего в мире радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA), постройку которого планируется завершить к 2020 году.

Расположение 
«АСКАП» находится на западе Австралии в 200 км на запад от города Микатарра, и в 315 км к северо-востоку от города Гералдтон в радиоастрономической обсерватории.

Строительство 
Строительство началось в начале 2010 года. Все 36 антенн и инфраструктура станции были построены к середине 2012 года.

Задачи

Финансирование 
Постройка «АСКАП» обошлась в 155 млн долларов.

См. также 
 Atacama Large Millimeter Array

Примечания

Ссылки 
 CSIRO’s ASKAP Radio Telescope 

 В Австралии запустили самый быстрый радиотелескоп / lenta.ru, 5 октября 2012
 В Австралии заработает гигантский радиотелескоп 
 В Австралии построили мощный радиотелескоп (BBC), 5 октября 2012
 Видео о запуске радиотелескопа Askap

Радиотелескопы
Астрономические обсерватории Австралии
Здания и сооружения Западной Австралии
Здания и сооружения, построенные в 2012 году
Square Kilometre Array